Cet article présente la vingt-troisième saison de la série télévisée française Les Mystères de l'amour, diffusée à partir de .

Synopsis de la saison

Distribution

Production

Épisodes

Épisode 1 : De cœurs en cœurs

Épisode 2 : Efforts et réconforts

Épisode 3 : Graves accusations

Épisode 4 : Dans la douceur de la nuit

Épisode 5 : Fausses joies

Épisode 6 : Rechutes en tous genres

Épisode 7 : Espoirs et désespoirs

Épisode 8 : Choc opératoire

Épisode 9 : Tendres évolutions

Épisode 10 : Doutes et révélations

Épisode 11 : Un amour brûlant

Épisode 12 : Dangereuses confessions

Épisode 13 : Priez pour nous

Épisode 14 : Complications en série

Épisode 15 : Mauvais départs

Épisode 16 : Selfie dangereux

Épisode 17 : Revanche et vengeance

Épisode 18 : Dangers nocturnes

Épisode 19 : La main de Dieu

Épisode 20 : L'un pour l'autre

Épisode 21 : Nuit brûlante

Épisode 22 : Amour enflammé

Épisode 23 : Messages personnels

Épisode 24 : Retour de femme

Épisode 25 : Double mensonge

Épisode 26 : Un amour éternel ?

Évolution des audiences

Globale

Par jour de diffusion

Notes et références

Notes

Références 

23